Nieten steht für: 
 ein Fügeverfahren, siehe Nietvorgang

Nieten ist der Familienname der folgenden Person:
 Karl Nieten (1883–1957), Jurist und Politiker

Siehe auch: 
 Niet, Niete (beide auch Pl. Nieten)